Deux navires de la Kaiserliche Marine et un de la Marine austro-hongroise ont porté le nom dAlbatross :
le , une canonnière en service de 1871 à 1899 ;
le , une canonnière austro-hongroise qui participe à l'exploration du Pacifique ;
le , un croiseur mouilleur de mines en service de 1908 à 1921.

Albatross